Alisas puede referirse a:

Lugares de España:

 Alisas (Ampuero): Localidad del municipio de Ampuero (Cantabria).
 Alisas (Arredondo): Localidad del municipio de Arredondo (Cantabria).
 Puerto de Alisas: Situado en la localidad de Alisas, del municipio de Arredondo (Cantabria).